АТП може да се отнася до:
 Асоциация на тенис професионалистите
 Аденозин трифосфат
 АСОЦИАЦИЯ НА ТЕЛЕВИЗИОННИТЕ ПРОДУЦЕНТИ (АТП) – сдружение с нестопанска цел, което обединява водещи български продуцентски компании в областта на телевизионната дейност.
 Автоматизация на технологични прецеси.